Вајт Хорс има више значења:
 Вајт Хорс (Јужна Дакота)
 Вајт Хорс (Њу Џерзи)